Спартиве́нто — итальянский топоним. Может означать:

 Спартивенто (Калабрия) — мыс, южная оконечность полуострова Калабрия.
 Спартивенто (Сардиния) — мыс, южная оконечность острова Сардиния.

См. также 
 Бой у мыса Спартивенто